Miejscowości w Szwecji:
 Fagerhult (Jönköping)
 Fagerhult (Kalmar)
 Fagerhult (Västra Götaland)